

Astronomia
22540 Mork – asteroide della fascia principale

Personaggi immaginari
Mork – Personaggio del romanzo di Michael Ende La storia infinita
Mork – Personaggio della serie televisiva Mork & Mindy

Persone
Adrien Mörk – golfista francese
Ian Mork – calciatore e allenatore di calcio statunitense
Ingolf Mork – saltatore con gli sci norvegese
Nora Mørk – pallamanista norvegese
Peter Mörk – calciatore svedese
Thomas Mork – calciatore norvegese
Truls Mørk – violoncellista norvegese